Johan Brunström e Raven Klaasen erano i detentori del titolo, ma Brunström ha deciso di non partecipare. Klaasen ha giocato in coppia con  Eric Butorac venendo sconfitti al primo turno da Andre Begemann e Robin Haase.

Martin Kližan e Philipp Oswald hanno sconfitto in finale Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi per 6-2, 6-0.

Teste di serie

  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (primo turno)

  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (semifinale)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (primo turno)

Wildcard

  Somdev Devvarman /  Purav Raja (primo turno)

  Lee Hsin-Han /  Wang Chieh-fu (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open de Nice Côte d'Azur 2014
ATP World Tour 2014